Provenchère kan syfta på:
 Provenchère, Doubs
 Provenchère, Haute-Saône